Kormati Mali, otočić u Jadranskom moru
 Kormati Veli, otočić u Jadranskom moru